Dąbki (dawna niem. nazwa Fritschendorf) – przysiółek wsi Nowy Zagór w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Dąbie.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

Zobacz też 
 Dąbki
 Dąbki-Łętownica

Przypisy 

Nowy Zagór